West Tyrone steht für:

 West Tyrone (Wahlkreis, Nordirland), Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 West Tyrone (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 West Tyrone (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus